Miejsca o nazwie Fultonham:
 Fultonham- wieś w USA, Hrabstwo Muskingum w stanie Ohio.
 Fultonham – wioska położona w Fulton, Hrabstwo Schoharie, USA.